bonte wantsendoder
 grote wantsendoder
 kleine wantsendoder
 Noorse wantsendoder
 slanke wantsendoder